Bosznia-Hercegovina
Petkovac falu Bosanski Novi községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Petkovac, falu Petrinya községben, Sziszek-Monoszló megyében